Il doppio femminile  del torneo di tennis China Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Claudia Porwik e Linda Wild che hanno battuto in finale Stephanie Rottier e Wang Shi-ting 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Claudia Porwik /  Linda Wild (campionesse)
 Yayuk Basuki /  Karin Kschwendt (semifinali)

 Kristin Godridge /  Laxmi Poruri (primo turno)
 Stephanie Reece /  Danielle Scott (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 1995